De Pere (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
De Pere (Oost-Souburg), een molen in de Zeeuwse plaats Oost-Souburg